O Grande Prêmio da MotoGP de Aragão de 2019 ocorreu em 22 de setembro.

Resultados

Classificação MotoGP

Classificação Moto2

Classificação Moto3 

GPs de MotoGP de 2019
Grande Prêmio de Aragão de Motovelocidade
Esporte a motor da Espanha
Eventos esportivos sediados na Espanha